Шумково — название нескольких населённых пунктов:
 Шумково — деревня в Советском районе Кировской области.
 Шумково — деревня в Октябрьском районе Костромской области (Власовское сельское поселение).
 Шумково — деревня в Октябрьском районе Костромской области (Покровское сельское поселение).
 Шумково — деревня в Островском районе Костромской области.
 Шумково — деревня в Павинском районе Костромской области.
 Шумково — деревня в Александровском районе Пермского края.
 Шумково — деревня в Берёзовском районе Пермского края.
 Шумково — деревня в Кишертском районе Пермского края.
 Шумково — станция в Кишертском районе Пермского края.
 Шумково — село в Рыбно-Слободском районе Республики Татарстан.